"Palatka" pode ser:
 Palatka, cidade da Flórida
 East Palatka, cidade da Flórida
 Krasnaya palatka, filme

Desambiguações de topônimos